Mužský biatlonový  stíhací závod na 12,5 km na Zimních olympijských hrách 2022 v čínském Pekingu se jel v Čang-ťia-kchou běžeckém a biatlonovém centru 13. února 2022.

Zlatou medaili z předcházejících olympijských her získal Francouz Martin Fourcade, který v březnu 2020 ukončil kariéru. Úřadujícím mistrem světa z této disciplíny je Emilien Jacquelin, který dojel devátý.

Zvítězil stejně jako ve vytrvalostním závodu Francouz Quentin Fillon Maillet. Stříbrnou medaili získal Nor Tarjei Bø před Rusem Eduardem Latypovem.

Program

Průběh závodu 
Závod začal podobně jako stejný závod žen: vítěz sprintu, Nor Johannes Thingnes Bø, udělal vleže sice dvě chyby, ale nejrychlejším během si udržoval náskok před bezchybně střílejícím Francouzem Quentinem Fillone Mailletem. Při třetí střelbě však nezasáhl tři terče, a tak se do čela dostal Maillet deset vteřin před také bezchybným Rusem Eduardem Latypovem a Italem Lukasem Hoferem. Francouz zastřílel i naposledy bezchybně a odjížděl se 40vteřinovým náskokem. Latypov nezasáhl jeden terč, ale druhé místo si po střelbě udržel před Hoferem. Čtvrtý jel Nor Tarjei Bø, který brzy předjel Hofera a zanedlouho i Latypova a získal tak za zlatým Mailletem stříbrnou medaili. Ital Hofer už Latypova nedostihl, a ten tak obsadil třetí místo.Michal Krčmář udělal při položkách vleže celkem jednu chybu a po druhé střelbě se udržoval na devátém místě. Vstoje však nezasáhl šest terčů (doplatil stejně jako někteří soupeři na poryv větru)a dojel na 34. pozici. Přesto postoupil do závěrečného závodu s hromadným startem. Mikuláš Karlík udělal o jednu střeleckou chybu více a s horším během skončil osm míst za Krčmářem. Adam Václavík s šesti a Jakub Štvrtecký se sedmy omyly na střelnici dokončili závod na 44. a 48. pozici.

Výsledky

Reference 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2022